Doda
Álvaro de Miranda Neto

Localidades

Doda (Jammu e Caxemira)
Doda (distrito)

Desambiguação